De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1975 werden op 1 maart 1975 gereden op de ijsbaan Strömsvallen te Strömsund (Zweden).

De Oost-Duitse Heike Lange en de Japanner Masayuki Kawahara werden junioren wereldkampioen.

Uitslagen

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1975
Schaatsen in Zweden
 1975
Schaatsen
Sport in Jämtlands län